son – jednostka miary głośności dźwięku
 son – kubański styl muzyczny
 Son – miejscowość i gmina we Francji
 Son – miejscowość w Holandii
 Son – rzeka w Indiach
 sŏn – koreańska tradycja buddyjska